Reprezentacja Szwecji w piłce ręcznej mężczyzn – narodowy zespół piłkarzy ręcznych Szwecji. Reprezentuje swój kraj w rozgrywkach międzynarodowych.

Sukcesy na arenie międzynarodowej 
Reprezentacja ta na mistrzostwach świata zwyciężała w latach 1954, 1958, 1990 i 1999 oraz na Mistrzostwach Europy w latach 1994, 1998, 2000, 2002 i 2022. W swoim dorobku medalowym Szwecja ma również cztery srebrne medale zdobyte w czasie Igrzysk Olimpijskich w latach 1992, 1996, 2000 i 2012.

Turnieje

Udział w mistrzostwach świata

Udział w igrzyskach olimpijskich

Udział w mistrzostwach Europy

Kadra na Euro 2016

Zobacz też 
 Reprezentacja Szwecji w piłce ręcznej kobiet

Szwecja